Antônio Rodrigues Filho – ex calciatore brasiliano
 Mário Leite Rodrigues Filho – giornalista e scrittore brasiliano
 Pedro Rodrigues Filho – assassino seriale brasiliano